Sanctum ist
 der Akkusativ Singular des lateinischen sanctus (heilig).

Sanctum bezeichnet
 Sanctum (australische Band), eine australische Death-Metal-Band
 Sanctum (schwedische Band), eine schwedische Industrial-Band
 Sanctum (Film), einen US-amerikanisch-australischen Film aus dem Jahr 2011
 Sanctum (Videospielserie), eine Tower-Defense-Videospielserie des Entwicklers Coffee Stain Studios, bestehend aus zwei Hauptspielen und dem Ableger Super Sanctum TD
 Sanctum (Roman), einen Roman von Markus Heitz aus der Reihe "Dunkle Spannung: Die Bestie", erschienen 2006
 ein Synonym für die garbhagriha bei indischen Tempeln.